Nezahualcóyotl, 15. századi texcocói uralkodó
Nezahualcóyotl, nagyváros Mexikóban, a mexikóvárosi agglomerációban
Nezahualcóyotl, község Mexikóban, México szövetségi államban